Шарль Эмиль Жак (; 23 мая 1813, Париж — 7 мая 1894, Анвер) — французский живописец животных, пейзажист и гравёр

Биография 
Вначале учился гравировать географические карты, а затем, по прихоти судьбы, 7 лет служил солдатом. Уже в то время он занимался рисованием, но серьёзно занялся искусством лишь по увольнении из армии. Превосходно изображал овец, кур и других домашних животных, с удивительной натуральностью передавая их характер и движения. В то же время его живопись несколько тяжеловата и излишне красноват колорит, особенно тонов зелени.

Материал для творчества автор находил сначала в Бургундии, а потом местечко Барбизон (близ Фонтенбло) — любимой резиденции французских живописцев XIX века, посвятивших себя пейзажу и изображению животных. Картины Жака рассеяны в несчётном количестве по публичным и частным галереям Европы и Северной Америки; они также встречались и у русских любителей искусства.

Среди наиболее значительных картин можно отметить «Стадо овец среди пейзажа» (в Люксембургской галерее, в Париже), «Овчарню» (в Санкт-Петербурге). Ещё более, чем картинами, Жак прославился многочисленными аквафортными гравюрами, в которых им с тонкой наблюдательностью и редким мастерством воспроизведена деревенская жизнь, во всех её разнообразных, хотя и скромных проявлениях. Жак снабжал своими рисунками и карикатурами некоторые парижские иллюстрированные издания, например журнал «Charivari».

Его сыновья Эмиль Жак (1848—1912) и Фредерик Жак (1859—1931) также стали художниками. Другой сын, Люсьен, был казнён.

Примечания

Источники 
 

Художники Франции XIX века
Художники-пейзажисты Франции
Гравёры Франции
Художники-анималисты Франции